Dalchau bezeichnet
 Dalchau (Möckern), einen Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Dalchau (Arneburg), einen Ortsteil der Stadt Arneburg im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt